Il singolare dell'ATP Volvo International 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Eddie Dibbs era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Harold Solomon.

Solomon ha battuto in finale 5–7, 6–4, 7–6 José Higueras.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1979